Биша может означать:

  — река в России, в Иркутской области, приток Ангары.
  — вади в Саудовской Аравии.
  — город в Саудовской Аравии в округе Асир.
  — село в Иране в шахрестане Элигудерз.
  — село в Йемене в мудирии Аслам в мухафазе Хадджа.
  — село в Сирии в районе Сафира.
  — село в Эритрее, в провинции Гаш-Барка.
 Биша (аэропорт) — аэропорт в Саудовской Аравии.
 Биша ( — покрывало) — в Египте никаб.
 Биша, Мари Франсуа Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач.

См. также 
 Комочки Биша